Joyland – romanzo di Stephen King del 2013
Joyland – album di Andy McKee del 2011
Joyland – township in Arkansas
Joyland – quartiere di Atlanta, Georgia

Film
Joyland – cortometraggio del 1929 diretto da Henry W. George (Lupino Lane)
Joyland – cortometraggio del 2009 diretto da Adam Cosco